Blieschow bezeichnet zwei Orte auf Rügen, Deutschland:

 Ortsteil Blieschow (Lancken-Granitz) der Gemeinde Lancken-Granitz
 Ortsteil Blieschow der Stadt Sassnitz